Osoby o tym nazwisku:
 Zofia Czerwosz – polska artystka plastyk
 Wojciech Czerwosz – polski rzeźbiarz i medalier